Ива́н Миха́йлович Зилинский (; настоящая фамилия — Кобаса; 22 мая 1879 года, Красна — 23 апреля 1952 года, Прага) — украинский диалектолог и фонетист. Профессор восточной славистики и украинского языка в Краковском университете (1931). Действительный член научного общества имени Шевченко (1917) и Комиссии по диалектологии ВУАН (1927). Член Комиссии по изучению украинско-польских отношений при Украинском научном институте в Варшаве (1934). Во время Второй мировой войны (1939-40) — ответственный за культурно-просветительскую работу Украинского центрального комитета, в 1940-41 годах — главный редактор, в 1941-44 директор «Украинского издательства» в Кракове. С 1944 года — профессор славянской филологии в Карловом университете в Праге (Чехия). Исследовал говоры лемков, замешанцев и бойков, собрал ценные материалы для лингвистического атласа Галиции, которые позже были отредактированы Ю. Дзендзелевским и М.Карасем и напечатаны как «Статьи по украинской и польской диалектологии» (1975). Автор ряда брошюр по классификации украинских диалектов, карты украинских диалектов, научной работы «Фонетическое описание украинского языка» (1932).

Биография 
Родился в с. Красна в Галиции (ныне село располагается на территории Польши). Первоначальное образование получил в Перемышльской гимназии. В 1900-02 годах обучался во Львовском, а в 1903-07 годах в Венском университете, который окончил, получив учёную степень доктора философии. Уже на втором курсе подготовил реферат «Общее состояние украинской диалектологии», в котором большое внимание уделил лемковскому говору родного села.

В 1911 году побывал на Восточной Украине, исследуя украинский язык. На основе собранных материалов написал труд «Попытка упорядочения украинских диалектов» (1914).
В 1913-14 годах работал преподавателем украинского, немецкого и латинского языков в Бережанской и Станиславской гимназиях, с 1921 по 1926 — во Львовской гимназии, а также читал лекции в Львовском тайном украинском университете (1921-25) и Краковском университете (1926-39), в котором работал на должности ассистент-профессора, впоследствии «чрезвычайного профессора русских языков». С большой активностью продолжал работу по исследованию лемковских говоров. В 1927 году опубликовал научную работу «Носовые звуки в говоре села Красна Короснянского повята. Филологические работы». В 1933 году опубликовал «Карту украинских диалектов», что стало весомым вкладом в украинскую диалектологию. Особенно энергично Зилинский выступил против гипотезы отдельных польских исследователей, которые утверждали, что основой лемковских, бойковских и даже гуцульских говоров якобы был польский язык.
В апреле 1931 года принял участие в экспедиции на Западную Лемковщину (с. Яворок), в результате которой написал научное исследование «Лемковский говор села Яворок» (1934). Немало внимания уделял попыткам установления границ между отдельными говорами карпатской группы, главным образом лемковскими и бойковскими. Его труды по этому вопросу: «Вопрос о лемковско-бойковской языковой границе» (1934), «Границы бойковского диалекта» (1938), «Язык закарпатских украинцев» (1939). В 1941 году вышла в свет его книга «Украинская орфография».

Умер в Праге.

Основные работы 
 «Попытка упорядочения украинских диалектов» (1913).
 «К вопросу о диалектологической классификации украинских диалектов» (1924).
 «Носовые звуки в говоре села Красна Короснянского повята. Филологические работы» (1927)
 «Фонетическое описание украинского языка» (1932, на польском языке).
 «Карта украинских диалектов» (1933).
 «Лемковский говор села Яворок» (1934)
«Вопрос о лемковско-бойковской языковой границе» (1934)
 «Границы бойковского диалекта» (1938)
 «Язык закарпатских украинцев» (1939)
 «Украинская орфография» (1941)

Ссылки 
 
 

Лингвисты Украины
Лингвисты Польши
Лингвисты Чехии
Члены Научного общества имени Шевченко
Выпускники Венского университета
Преподаватели Ягеллонского университета
Преподаватели Карлова университета